Pascoal (homem claríssimo) — bizantino da Sicília
 Pascoal (monetário) — oficial bizantino

Desambiguações de antropônimos